Syrett ist der Familienname folgender Personen:

 Harold C. Syrett (1913–1984), US-amerikanischer Historiker
 Ronald Syrett (1931–2018), englischer Rugby-Union-Spieler